Васильевское — посёлок в Вологодском районе Вологодской области. Административный центр Марковского сельского поселения и Марковского сельсовета.

География 
Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Закобяйкино, Яковлево, Лукинцево, Бурдуково, Никулино, Косково, Болотово.

История 
До 26 декабря 2001 года Васильевское имел статус деревни.

Население 
По переписи 2010 года население — 1767 человек. Преобладающая национальность —  русские (98%) армяне и грузины (2 %).

Русская православная церковь 
 Храм во имя Святителя Николая Чудотворца

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района